Мезо́н-Фейн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 290 км на південь від Парижа, 65 км на північний схід від Ліможа, 25 км на північний захід від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 132 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 302,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Мезон-Фейн на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Мезон-Фейн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез